U 142 oder U-142 bzw. U142 steht für:

 SM U 142, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 142 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 142, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-142, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung